Джиджелава — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Джиджелава, Венера Максимовна (род. 1927) — Герой Социалистического Труда.
 Джиджелава, Константин Филиппович (1910 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Джиджелава, Шота Фёдорович (род. 1927) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Джеджелава